The Invisible Ray – film del 1920 diretto da Harry A. Pollard
 Il raggio invisibile (The Invisible Ray) – film del 1936 diretto da Lambert Hillyer